1. længdegrad kan henvise til:

 1. vestlige længdekreds
 1. østlige længdekreds